Юсефсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юсефсон, Эрнст (1851—1906) — шведский художник и график, поэт.
 Юсефсон, Якоб (род. 1991) — профессиональный шведский хоккеист.